Žirovnica je lahko:
občina:
 Občina Žirovnica

naselje:
 Žirovnica, naselje v občini Žirovnica
 Žirovnica, naselje v občini Sevnica
 Žirovnica, naselje v občini Idrija
 Žirovnica, Sinča vas (nem. Wasserhofen), tržna občina Dobrla vas, Avstrija
 Žirovnica, naselje v občini Batočina, Srbija
 Žirovnica, naselje v občini Mavrovo in Rostuša, Severna Makedonija

reka/potok
 reka Žirovnica, Idrija
 reka Žirovnica, Žiri